Åkersjön kan syfta på:
Åkersjön, Krokoms kommun, (jämtska : Åckersjön) by i Föllinge socken, Krokoms kommun, 

Åkersjön kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åkersjön, Skåne, sjö i Ängelholms kommun, 
Åkersjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (5,79 ha)
Åkersjön, Västergötland, sjö i Partille kommun,  (3,3 ha)
Åkersjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun,  (7,65 ha)
Åkersjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (12 km²)
Åkersjön, Krokoms kommun, ligger vid denna sjö.
Lill-Åkersjön, sjö i Kramfors kommun,  (38,1 ha)
Stor-Åkersjön, sjö i Kramfors kommun,  (1,83 km²)

Se även
Åkertjärn
Åkergölen, sjö i Västerviks kommun i Småland,  (4 ha)
Åkergöl, sjö i Västerviks kommun i Småland,  (23,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn